Рейкхольт (, ) — ряд названий населенных пунктов в Исландии:
 Рейкхольт — небольшое поселение на западе Исландии в регионе Вестюрланд.
 Рейкхольт — город на юго-западе Исландии в регионе Сюдюрланд.

Примечания